Азербайджан принимал участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Домашние Европиады

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Азербайджан на Олимпийских играх
 Азербайджан на Паралимпийских играх

Азербайджан на Европейских играх